{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = CHL, HC Davos vs. IFK Helsinki, 6th October 2015 26.JPG
| upright = 1.3
| légende = Perttu Lindgren en 2015 avec le HC Davos
| alternative image =
| position = Centre
| tire = gauche
| équipe = HC Bienne
| ligue = LNA
| anciennes équipes = HC Davos
| anciens clubs = SM-liiga Ilves Tampere  Lukko RaumaLAH Stars de l'IowaStars du TexasLNH Stars de DallasKHLAtlant MytichtchiAmour KhabarovskLNAHC Davos
| nationalité = Finlande
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Tampere (Finlande)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| début carrière = 2004
| fin carrière = 
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 2005
| équipe draft LNH = Stars de Dallas
}}Perttu Lindgren''' (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 2004 en jouant pour l'Ilves Tampere en SM-liiga. En 2005, il choisit drafté en troisième ronde par les Stars de Dallas en  lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. En 2007, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Stars de l'Iowa de la Ligue américaine de hockey. En 2008, il signe au Lukko Rauma. Le , il joue son premier match de LNH avec les Stars contre les Kings de Los Angeles.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande de hockey sur glace au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Finlande
 2003 : élu joueur finlandais de la saison catégorie moins de 16 ans.
 2005 : élu joueur finlandais de la saison catégorie moins de 18 ans.
SM-liiga
 2005-2006 : remporte le trophée Jarmo-Wasama récompensant la meilleure recrue de l'année.
 2011 : nommé dans l'équipe type.
 2011 : remporte le trophée Veli-Pekka-Ketola.
Championnat du monde junior
 2007 : meilleur passeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005|| Ilves Tampere || SM-liiga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2005-2006|| Ilves Tampere || SM-liiga || 51|| 13|| 24|| 37|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2006-2007|| Ilves Tampere || SM-liiga || 43|| 4|| 22|| 26|| 38|| 7|| 4|| 2|| 6|| 2
|-
|2007-2008 || Stars de l'Iowa || LAH|| 69|| 10|| 24|| 34|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2008-2009|| Lukko Rauma || SM-liiga || 48|| 5|| 19|| 24|| 16|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Stars du Texas|| LAH || 74|| 14|| 33|| 47|| 14|| 24|| 7|| 10|| 17|| 2
|-
| 2009-2010|| Stars de Dallas|| LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2010-2011|| Lukko Rauma || SM-liiga || 56|| 23|| 43|| 66|| 30|| 12|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
|2011-2012|| Lukko Rauma || SM-liiga || 48|| 13|| 26|| 39|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 19|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Amour Khabarovsk || KHL || 21|| 5|| 6|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| HC Davos || LNA || 48 || 13 || 13 || 26 || 16 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2014-2015|| HC Davos || LNA || 42 || 11 || 23 || 34 || 4 || 15 || 5 || 7 || 12 || 4
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 50 || 22 || 40 || 62 || 20 || 9 || 7 || 3 || 10 || 8
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 46 || 15 || 25 || 40 ||70 || 10 || 5 || 3 || 8 || 2
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA || 5 || 0 || 4 || 4 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Davos || LNA || 41 || 14 || 16 || 30 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || HC Davos || LNA || 47 || 12 || 28 || 40 || 26 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HC Davos || LNA || 20|| 4|| 7|| 11|| 8||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Bienne || LNA|| 4|| 1|| 1|| 2|| 4||-|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en août 1987
Naissance à Tampere
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Bienne
Gagnant du trophée Jarmo-Wasama
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola